Саноцкий — фамилия; имеет женскую форму Саноцкая.

Известные носители:
 Саноцкий, Антон Степанович (1861—1935) — физиолог, доктор медицины, профессор, директор Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства, действительный статский советник. 
 Саноцкий, Владимир Антонович (1890—1965) — советский токсиколог, академик АМН СССР (1960).
 Саноцкий, Игорь Владимирович — ч.-корр АМН СССР